Baby gang – microcriminalità organizzata composta da membri minorenni

Cinema 
Baby gang – film italiano del 1992
Baby gang – film italiano del 2019